Фраубруннен () — коммуна в Швейцарии, окружной центр, находится в кантоне Берн. 

Входит в состав округа Фраубруннен. Население составляет 1746 человек (на 31 декабря 2006 года). Официальный код — 0538.

Ссылки 
 Официальная страница